Canadian Direct Insurance BC Men’s Provincials 2010 – turniej wyłaniający mistrzów Kolumbii Brytyjskiej w curlingu. Odbył się między 1 a 7 lutego 2010 w Vernon, na lodowisku Vernon Curling Club.

Zwycięzca reprezentował prowincję w Halifaksie na Tim Hortons Brier 2010. Tytułu mistrzowskiego z 2009 bronił Sean Geall.

Turniej wygrała drużyna Jeffa Richarda, która w finale po przejęciu partii w extra endzie pokonała 9:8 Seana Gealla.



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
7 lutego 2010; 10:00

Półfinał 
6 lutego 2010; 19:00

1-2 
6 lutego 2010; 12:00

3-4 
6 lutego 2010; 12:00

Round Robin

Sesja 1. 
1 lutego 2010; 19:00

Sesja 2. 
1 lutego 2010; 19:30

Sesja 3. 
2 lutego 2010; 12:00

Sesja 4. 
2 lutego 2010; 19:00

Sesja 5. 
3 lutego 2010; 12:00

Sesja 6. 
3 lutego 2010; 19:00

Sesja 7. 
4 lutego 2010; 12:00

Sesja 8. 
4 lutego 2010; 19:00

Sesja 9. 
5 lutego 2010; 9:30

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalny serwis zawodów na playdowns.com

2010 w curlingu
2010